

Жінки 
 Сизова Алла Іванівна (1939—2014) — радянська балерина, балетний педагог, народна артистка СРСР.
 Сизова Ксенія Володимирівна (* 1989) — російська волейболістка.

Чоловіки 
 Сізов Анатолій Олександрович (* 1943) — радянський футболіст, захисник, півзахисник. У хокеї з м'ячем та регбі — тренер та функціонер.
 Сизов Борис Іванович (1921—1945) — старший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Сизов Валерій Пилипович (1915—1942) — старший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Сизов Михайло Васильович (1919-?) — повний кавалер ордена Слави.
 Сизов Олександр Олександрович (1980—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сизов Олександр Олександрович (1913—1972) — радянський господарник, Герой Соціалістичної Праці.
 Сизов Олександр Федорович (1905—1962) — генерал-майор танкових військ СРСР.
 Сизов Павло Костянтинович (1916—1988) — міністр текстильної промисловості РРФСР.
 Сизов Петро Іванович (1909—1944) — капітан РА, Герой Радянського Союзу.
 Сизов Федір Якович (1911—1977) — адмірал ВМФ СРСР.

 Сизов — населений пункт у Чернишковському районі Волгоградської області.